Armaan ist der Familienname von:

 Karl Heinz Armaan (* 1922), österreichischer Opernsänger (Bariton) 

Siehe auch:
 Arman